Marazzini – cognome italiano
 Attilio Marazzini – ex calciatore italiano
 Claudio Marazzini – linguista e accademico italiano